Hadakozó fejedelemségek kora (i. e. 475 – i. e. 221), a Keleti Csou második periódusa Kínában, önálló fejedelemségek és királyságok időszaka, amely Csin Si Huang-ti győzelmeivel ért véget
 Hadakozó fejedelemségek kora (15–17. század), az Ónin-háborútól az Edo-korig tartó időszak Japánban.